Dsembronja(ukrainisch und russisch ) steht für:

 Dsembronja (Berg); Berg im Tschornohora in der Ukraine
 Dsembronja (Dorf); Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Werchowyna
 Dsembronja (Fluss), Bach in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Werchowyna
 Dsembronja-Wasserfälle; Wasserfälle in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Werchowyna